Садовод — село, Макушинський округ, Курганська область, Росія
 Садовод — селище, Великобурлуцький район, Харківська область, Україна